Hetta kan syfta på:

 Hetta – en kyrkby i norra Finland, huvudort för Enontekis kommun.
 Hetta (tunnel) – en järnvägstunnel i Norge

Böcker och filmer 
 Hetta (roman av Ruth Prawer Jhabvala) –  roman från 1975 av Ruth Prawer Jhabvala
 Hetta (film) – brittisk film från 1983, filmatisering av Ruth Prawer Jhabvalas roman
 Hetta (roman av Lee Child) –  roman från 2001 av Lee Child
 Hetta (roman av Ian McEwan) – roman från 2010 av Ian McEwan

Se även
 Heat (olika betydelser)